Kendrickomyces är ett släkte av svampar. Kendrickomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kendrickomyces